Rothbart ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Rothbart (* 1986), israelischer Basketballspieler
 Ferdinand Rothbart (1823–1899), deutscher Radierer, Illustrator, Historienmaler und Konservator 
 Franz Rothbart (1480–1570), Pfarrer in Görlitz
 Georg Konrad Rothbart (1817–1896),  deutscher Baumeister
 Hans Rothbart (1846–1904), deutscher Architekt und Hofbeamter
 Mary K. Rothbart (* 1940), US-amerikanische Psychologin
 Max Rothbart (* 1990), deutscher Schauspieler
 Otto-Rudolf Rothbart (1928–2019), deutscher Bibliothekar

Siehe auch:
 Rotbart
 Rothbarth
 Rothbard